Clément Fonta (1988-), rameur français ;
 Laure Fonta (1845-1915), danseuse et historienne de la danse.